GCM může být:

Model všeobecné cirkulace  – typ klimatického modelu
Globální klimatický model – matematický model proudění v atmosféře a v oceánech; také nazývaný globální cirkulační model
 GCM (kryptografie) – jeden z autentizovaných provozních režimů blokových šifer